Sezon 2021 wyścigów Supercars rozpoczął się rundą na torze Mount Panorama Circuit, a zakończył po 12 rundach i 31 wyścigach długodystansowym wyścigiem Bathurst 1000 na tym samym torze. Tytuł mistrzowski zdobył po raz drugi w karierze Shane Van Gisbergen.

Kalendarz

Lista startowa

Wyniki i klasyfikacja 

Punkty przyznawane kierowcom którzy przejechali dystans minimum 75% wyścigu i przejechali ostatnie okrążenie. W każdej rundzie było maksymalnie 300 punktów do zdobycia (nie licząc punktów za najszybsze okrążenie).

Przypisy

Bibliografia 
 Archiwum wyników na stronach natsoft.com.au 

2021
2021 w wyścigach samochodowych
2021 w Australii